Glückstal ist der ursprüngliche deutsche Name folgender Orte in Transnistrien:
 Hlinaia (Rajon Grigoriopol)
 Hlinaia (Rajon Slobodseja)